Гнездниковский переулок:

 Большой Гнездниковский переулок — переулок в Москве.
 Малый Гнездниковский переулок — переулок в Москве.